FK Žalgiris Vilnius er en litauisk fodboldklub fra hovedstaden Vilnius.

Holdets farver er grøn og hvid. Klubben har hjemmebane på LFF stadion (kapacitet 5.400).

Klubben har vundet det litauske mesterskab syv gange (1991, 1991–92, 1998–99, 2013, 2014, 2015 og 2016).

Under sovjettiden vandt klubben det sovjetiske mesterskab i 1982.

Historiske navne 
 1947 – Dinamo
 1948 – Spartakas
 1962 – Žalgiris
 1993 – Žalgiris-EBSW
 1995 – FK Žalgiris
 2009 – VMFD Žalgiris
 2015 – FK Žalgiris

Titler

Nationalt 
 A lyga
 Vindere (10): 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
 Andenplads (12): 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 (rud.), 2000, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019

 Litauiske Cup
 Vindere (14): 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (p), 2016 (o), 2018, 2021, 2022
 Andenplads (6): 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2017

 Litauiske Super Cup
 Vindere (8): 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023
 Andenplads (3): 2019, 2021, 2022

Historiske slutplaceringer

VMDF Žalgiris (2009–2014)

FK Žalgiris (sidan 2015)

Klub farver 
 Grøn og hvid.

Bane farver

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Viatscheslav Mogilniy (2008)
  Mindaugas Čepas (2008–09)
  Igoris Pankratjevas (2009–2010)
  Vitalijus Stankevičius (2011)
  Damir Petravić (2012)
  Marek Zub (2012–2014)
  Valdas Dambrauskas (2014–2017)  
  Aleksandr Brazevič (2017) 
  Aurelijus Skarbalius (2017–2018)
  Valdas Urbonas (2018-2019)
  Marek Zub (2019) 
  João Luís Martins (2019)
  Aliaksei Baga (2020)
  Vladimir Tjeburin () (siden 2021)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 http://fkzalgiris.lt 
 Facebook 
 A lyga alyga.lt 
 soccerway 

Vilnius
Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1947